Georg Haas se poate referi la:
 Georg Haas (1905–1981), herpetolog și paleontolog israelian de origine austriacă
 Georg Haas (1886–1971), medic german
 Georg Haas (n. 1953), compozitor austriac 
 Georg Haas (1756–1817), gravor danez